Памбис Андреу (; 16 июня 1967, Фамагуста, Кипр) — кипрский футболист, нападающий. Выступал за сборную Кипра.

Биография

Клубная карьера 
На профессиональном уровне дебютировал в 1987 году в составе клуба «Неа Саламина», в котором провёл практически всю карьеру. В его составе отыграл десять сезонов подряд в высшей лиге, был обладателем Кубка Кипра 1989/90, а в сезоне 1994/95 стал лучшим бомбардиром чемпионата Кипра, забив 25 голов.

В 1997 году Андреу подписал контракт с клубом «Анортосис». В составе «Анортосиса» провёл два сезона и дважды стал чемпионом Кипра, а также выиграл национальный кубок. После ухода из клуба в 1999 году, вернулся в «Неа Саламину», где и завершил игровую карьеру летом 2003 года.

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Кипра 3 марта 1992 года в товарищеском матче со сборной Израиля, в котором был заменён во время перерыва. В составе сборной продолжал выступать до 1997 года, сыграл 23 матча и забил 2 гола (оба с пенальти).

Достижения 
«Неа Саламина»
 Обладатель Кубка Кипра: 1989/90
«Анортосис»
 Чемпион Кипра (2): 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Кипра: 1997/98

Ссылки 
 
 

Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу
Игроки ФК «Неа Саламина»
Игроки ФК «Анортосис»